Красулин:
 Красулин, Андрей Николаевич (род. 1934) — советский и российский скульптор.
 Красулин, Игорь Авраамович (род. 1947) — преподаватель ушу, цигун и тайцзицюань.